Schürger ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Schürger (1908–1969), deutscher Wasserballspieler
 Wolfgang Schürger (* 1964), evangelischer Geistlicher und Theologe